Paracrangonyx är ett släkte av kräftdjur. Paracrangonyx ingår i familjen Paracrangonyctidae. 

Paracrangonyx är enda släktet i familjen Paracrangonyctidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Märlkräftor
Paracrangonyx